Боян Атанасов може да се отнася за: KYR (KEEP YOURSELF POSITIVE!) :)

 Никодим Тивериополски
 Боян Атанасов (дипломат)